Jean-Pierre Dubois (1917-1985), personnalité politique suisse ;
Jean-Pierre Dubois (1940-), entraîneur, driver, éleveur et propriétaire de chevaux français ;
 Jean-Pierre Dubois (1952-), juriste et militant politique français ;
 Jean-Pierre Dubois (1954-), joueur de dames français.